

Geografia
 Carlin – comune degli Stati Uniti d'America nella contea di Pershing, stato del Nevada

Persone
 Carlin – pseudonimo di Carlo Bergoglio, giornalista, scrittore e disegnatore italiano
 Brandon Carlin Workman (1988) – giocatore di baseball statunitense
 George Carlin (1937-2008) – comico, attore e sceneggiatore statunitense
 Jazmin Carlin (1990) – nuotatrice britannica
 John Carlin (1956) – giornalista e scrittore britannico
 Lynn Carlin, nata Mary Lynn Reynolds (1938) – attrice statunitense
 Mario Carlin (1915-1984) – tenore italiano
 Martin Carlin (1730-1785) – ebanista francese
 Monica Carlin (1971) – ultramaratoneta italiana

Altro
 4121 Carlin – è un asteroide della fascia principale
 Carlin di maggio – questua nel comune di Corte Brugnatella, provincia di Piacenza

Pagine correlate 
 Carlina
 Carlini
 Carlino
 Karlin